Ел Рио има више значења:

 Ел Рио (Хенерал Сепеда), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Рио (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рио (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рио (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рио (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рио (Ваље де Зарагоза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Рио, Лос Гарсија (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Рио (Канелас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Рио (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Рио (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рио (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Рио (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Рио (Леонардо Браво), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Рио, Сантијаго Мескититлан Барио 6. (Амеалко де Бонфил), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Рио (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Рио (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Рио (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Рио (Саварипа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Рио (Халпа де Мендез), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Рио, Бруно Верлахе (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рио (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Рио (Коавитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Рио (Тантима), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику